Występy Motoru Lublin w krajowych rozgrywkach w piłce nożnej.

Klub w rozgrywkach ligowych

Pierwsza drużyna

Druga drużyna

Przeciwnicy Motoru w ekstraklasie

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Motor Lublin
Polskie kluby w rozgrywkach w piłce nożnej